Le Kuwait PSA Cup 2013 est l'édition 2013 du tournoi Kuwait PSA Cup qui se déroule à Koweït du 8 au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

Le tableau est composé de 48 joueurs et les 16 premières têtes de série accèdent directement au 2e tour. Yousif Nizar Saleh reçoit une wild card pour le tableau principal. 

Le champion du monde  Ramy Ashour remporte le tournoi en battant James Willstrop en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kuwait PSA Cup
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

Kuwait PSA Cup
PSA World Series 2013
Sport au Koweït en 2013
Sport en mars 2013